Les trames écologiques sont des concepts d'écologie du paysage regroupant plusieurs sujets complémentaires développés entre la fin du  et le début du  s'intéressant aux continuités écologiques:
la trame verte
la trame bleue
la trame noire
la trame bleue marine
la trame blanche
la trame brune
la trame aérienne

Connectivité écologique